Давид Каминьский (; 13 февраля 1995, Ополе) — польский футболист, полузащитник клуба «Мотор» (Люблин).

Воспитанник краковского клуба. 31 августа 2012 года дебютировал за «Вислу» в матче Экстраклассы с варшавской «Полонией». 4 сентября 2018 года стал игроком команды «Мотор» (Люблин).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Польши
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Брук-Бет Термалица»
Игроки ФК «Ракув»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Мотор» Люблин